A Minnesota Timberwolves 2022–2023-as szezonja a csapat történetének 34. szezonja lesz a National Basketball Associationben (NBA).

Draft 

A Timberwolves tulajdonában volt a saját választása az első körben és három választás a második körben. 2022. június 23-án a Timberwolves elcserélte Kendall Brown draftjogát az Indiana Pacers csapatával, egy 2026-os második köri választásért és pénzösszegért.

Keret

Mérkőzések 
Minden mérkőzés dátuma helyi idő szerint feltüntetve.

Előszezon

Alapszakasz

Tabella

Statisztikák

Tranzakciók

Játékos-tranzakciók

Szabadügynökök

Szerződéshosszabbítások

Új játékosok

Jegyzetek 

A Minnesota Timberwolves szezonjai